Az astra latin eredetű szó, jelentése: csillagok.

Szervezetek 
 ASTRA (Asociația Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român) erdélyi román kulturális és irodalmi egyesület
 ASTRA Hagyományos Népi Kultúra Múzeuma, szabadtéri múzeum Nagyszeben mellett Romániában
Cégek
 Astra Unceta Y Compañia S.A. spanyol fegyvergyártó vállalat Guernicában
 SES Astra luxemburgi műholdas szolgáltató (az Astra műholdak üzemeltetője)
 Astra biztosító (Astra Asigurări) Magyarországon fiókteleppel rendelkező Romániai biztosító (csődbe ment)
 ASTRA repülőgépgyár, Arad
 ASTRA vagongyár, Arad
 Astra Veicoli Industriali S.p.A. olasz speciális járműgyártó
Sport
 Astra Hungary FC magyar női labdarúgócsapat
 FC Astra Giurgiu román labdarúgócsapat

Egyéb 
 Astra-negyed, Brassó
 Astra A–100 a spanyol Astra fegyvergyár félautomata maroklőfegyvere
 Astra az Asia együttes nagylemeze
 Opel Astra egy családi személygépkocsicsalád
 Opel Astra F személygépkocsitípus, a Kadett utódja (1991)